Батурите:

 Батурите — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.
 Батурите — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сеара.